Лучжо́у  — топонимы в Китае.

 Лучжоу (; ) — станция метро, конечная на линии Синьчжуан Тайбэйского метрополитена. Находится на территории города Лучжоу уезда Тайбэй.
 Лучжоу () — городской округ в провинции Сычуань КНР.
 Лучжоу (Шаньси) () — город в провинции Шаньси
 Лучжоу (Новый Тайбэй) () — город в уезде Тайбэй, Тайвань
 Лучжоу (Гуандун) () — город в районе Huicheng, Хуэйчжоу, провинция Гуандун
 Лучжоу (Цзянси) () — поселок в округе Шангао, провинция Цзянси